У́лица Богда́на Хмельни́цкого — улица города Иванова. Располагается во Фрунзенском районе. Начинается от Площади Победы и идёт в юго-западном направлении до улицы Некрасова. Благодаря Центральному рынку (ОАО «Ивановский торговый комплекс») является одной из самых оживленных улиц города. Пересекается с улицами: Багаева, Зеленая, Маяковского, 1-я Межевая, 2-я Межевая, 3-я Межевая, Танкиста Белороссова, Поэта Майорова, Велижская, Благова, Поэта Лебедева, Некрасова и с Тейковским переулком.

Происхождение названия 
В 1899 году получила название Пономарёвская. В 1927 году Пономарёвская улица была объединена с Пономаревским переулком и переименована в Тейковскую, по имени города Тейково, в сторону которого вела дорога. В 1954 году Тейковская улица переименована в улицу Богдана Хмельницкого. Названа в честь гетмана Войска Запорожского Богдана Михайловича Хмельницкого.

Архитектура 
Застройка состоит из многоэтажных домов различного типа. Улица интенсивно застраивается жилыми домами. В районе Центрального рынка планируется строительство подземного пешеходного перехода.
Территориальное управление социальной защиты населения г. Иваново — д. 4.
 ТЦ «Лада» — дом № 6
 ТЦ «На Богданке» — дом № 30
 Центральный рынок — дом № 36
 Вещевой рынок — дом № 45
Здание Арбитражного суда Ивановской области — дом № 59Б

Транспорт 
 Троллейбусы — 3, 4,10
 Автобусы — 1, 3, 20, 29, 120, 15/4, 40, 119, 117, 130, 44
 Маршрутное такси — 10, 15, 17, 30Б, 40, 133, 135, 136, 28, 38, 141, 43

Фотографии

Примечания 

Переименованные улицы (Иваново)
Улицы Богдана Хмельницкого